Rockinger steht für:

 Rockinger, ein Unternehmen für Anhängerkupplungen
  Rockinger Guitars GmbH, ein Handelsunternehmen v. a. für Gitarren, Gitarrenteile und Gitarrenbaumaterial

Rockinger ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Rockinger, deutscher Fußballspieler
 Ludwig von Rockinger (1824–1914), deutscher Historiker, Archivar und Rechtshistoriker